Apure (rivier), een rivier in Venezuela
 Apure (staat), een deelstaat van Venezuela